Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 10, 11 и 13 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 800 метров являлась Марина Арзамасова из Белоруссии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 45 легкоатлеток. Действующая чемпионка мира Марина Арзамасова сложила свои полномочия, не сумев пробиться в полуфинал. В своём забеге она финишировала только четвёртой, а по времени уступила 0,19 секунды последней отобравшейся участнице.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 13 августа 2017 года. Стараниями Франсины Нийонсабы и Эджи Уилсон, вышедших в лидеры, забег с самого старта проходил в высоком темпе. Фаворит соревнований двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня после первого круга находилась на пятом месте. На второй половине дистанции она постепенно подобралась к лидерам, а на финишной прямой не оставила своим соперницам шансов. Победный результат Семени, 1.55,16, стал её новым личным рекордом и рекордом ЮАР. Эджи Уилсон впервые в карьере стала призёром летнего чемпионата мира — на её счету бронзовая медаль.

Примечания

Ссылки 
 

бег